Birnstill ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Birnstill (um 1800–1867), deutscher Opernsänger (Bass)
 Steve Birnstill (geb. 1985), US-amerikanischer Eishockeyspieler